Ranck ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad von Ranck (1664–1739), schwedischer und hessen-kasselscher Generalleutnant
 Werner Ranck (1904–1989), deutscher Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg